Belgium es el nombre de Bélgica en inglés. También puede referirse a:
 Belgium (Illinois), villa en el condado de Vermilion, estado estadounidense de Illinois.
 Belgium (Wisconsin), villa en el condado de Ozaukee, estado estadounidense de Wisconsin.
 Belgium (condado de Ozaukee, Wisconsin), pueblo en el condado de Ozaukee, estado estadounidense de Wisconsin.
 Municipio de Belgium (condado de Polk, Minnesota).